RD steht für:
 Reichsbahn-Direktor, siehe Dienstränge der Deutschen Reichsbahn#Ranggruppe V
 Regierungsdirektor, eine Amtsbezeichnung im höheren Dienst
 Regression Discontinuity in der Regressions-Diskontinuitäts-Analyse, einer statistischen Methode
 Reichsdeutsche, eine Bezeichnung für Bürger des Deutschen Reiches von 1871 bis 1945
 Rescue Diver, ein Taucherzertifikat
 Reservistendienst, eine Wehrdienstart der Bundeswehr
 Rettungsdienst
 Rückwärtige Dienste, eine historische Truppengattung in Streitkräften
 den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Fibrautos

auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Mandal in der Provinz Vest-Agder

rd steht für:
 ein Ordinalzeichen in der englischen Sprache, siehe ʳᵈ
 Rad (Einheit), Einheit der Strahlendosis
 Rutherford (Einheit), nichteingeführte Einheit der Zerfallsrate einer radioaktiven Stoffmenge
 die EDV-Zeitschrift rechentechnik/datenverarbeitung

ʳᵈ ist:
 das Ordinalzeichen zu Zahlen mit der Ziffer Drei an der Einerstelle in der englischen Sprache (Beispiel: 3ʳᵈ für third)

rd. steht für:
 rund oder gerundet, siehe Rundung

R&D steht für:
 Research and Development, englisch für Forschung und Entwicklung

RD$ steht für:
 Dominikanischer Peso, die Währung der Dominikanischen Republik

Siehe auch:

 
RD